Claudina – diminutivo del nome proprio di persona Claudia
Claudina – proteina integrale di membrana
Claudina di Brosse – duchessa di Savoia
Claudina di Monaco – signora di Monaco
Claudina in Torino – opera di Carlo Coccia